Села:
 Манилівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Манилівка — Хмельницька область, Хмельницький район